

Чоловіки 
 Бельтюков Віктор Петрович — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Бельтюков Олександр Миколайович — російський хокеїст.
 Бельтюков Павло — російський професійний кіберспортсмен.

Жінки